Il nome sapiens puo' riferirsi a:
 Homo sapiens, definizione tassonomica dell'essere umano moderno
 Sapiens - Un solo pianeta, trasmissione televisiva di Raitre